Поппі Делевінь, Поппі Анжела Делевінь (англ. Poppy Angela Delevingne, нар. 3 травня 1986) — англійська модель, громадська діячка та актриса.
 Кара Делевінь, Ка́ра Джо́селін Делеві́нь (англ. Cara Jocelyn Delevingne; нар. 12 серпня 1992(19920812), Лондон, Англія) — англійська акторка, співачка і колишня супермодель.